A temporada de 2012 do Coritiba Foot Ball Club foi a 104ª do clube e a 2ª consecutiva na elite do futebol brasileiro após subir da Série B em 2010.

Elenco profissional 

 Legenda
 : Capitão
 : Jogadores emprestados

Transferências 

 Legenda
: Jogadores que voltam de empréstimo

: Jogadores emprestados

Estatistícas

Individuais 

 Jogadores que saíram do clube durante a temporada

Coletivas

Competições

Geral

Campeonato Paranaense

1º turno 
 Resultados por rodada

Local: C = Em casa;  F = Fora de casa. Resultado: V = Vitória; E = Empate; D = Derrota.

 Classificação

2º turno 
 Resultados por rodada

Local: C = Em casa;  F = Fora de casa. Resultado: V = Vitória; E = Empate; D = Derrota.

 Classificação

 Classificação geral

Final 
 Primeiro jogo

 Segundo jogo

Copa do Brasil

Campeonato Brasileiro 

Local: C = Em casa;  F = Fora de casa. Resultado: V = Vitória; E = Empate; D = Derrota.

 Classificação

Coritiba Foot Ball Club